Професіональна футбольна група А 2004–05 — 81-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона втридцяте здобув ЦСКА.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Локомотив (Софія) було знято 3 очки за невиплату зарплати колишньому гравцю.
2. Клуб Левскі взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як володар Кубка Болгарії 2004—2005.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

2004–05
Болгарія
Болгарія
2004 у болгарському спорті
2005 у болгарському спорті